Die Portugiesische Feldhandballmeisterschaft war die höchste Spielklasse im portugiesischen Feldhandball.

Meister

Erfolgreichste Vereine

Einzelnachweise 

Meisterschaft
Nationale Meisterschaft (Feldhandball)